Pastinaca atropurpurea är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel och Achille Richard. Pastinaca atropurpurea ingår i släktet palsternackor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Palsternackor
atropurpurea